

Patronymes
Durantin (du latin Durantinus) est une variante du patronyme Durand (). Les Durantin sont surtout implantés dans l’Allier, la Loire et la Saône-et-Loire. Les premières traces écrites des Durantin ont été trouvées dans des manuscrits du Forez (Loire) dès le .

Durantin est un nom de famille notamment porté par :
 Armand Durantin (1818-1892), écrivain et auteur dramatique français connu pour des œuvres telles que Héloïse Paranquet (1882), La légende de l’homme éternel (1863)
 Charles Durantin, (1928-2015), poète français

Nom de plume
 Durantin est également le pseudonyme de Armand Durantin lorsqu'il produit anonymement sa pièce de théâtre Héloïse Paranquet

Personnage de fiction
 La Colonelle Durantin (1884), œuvre de Théodore Cahu

Titre de peinture
 Paris - Rue Durantin (19??), huile sur toile de Jacques Bouyssou (1926 - 1997)

Toponymes
 Rue Durantin (Paris, )
 Impasse Durantin et Passage Durantin (Houilles, Yvelines)
 Impasse Durantin, (Mont-de-Marsan, Landes)
 Rue Arsène Durantin (Ciry-le-Noble, Saône-et-Loire)
 Rue Le Durantin (Chemin rural de Durantin aux Pèges) et Domaine Le Durantin (Trelins, Loire)
 Lieu-dit Durantin et Domaine Durantin (Régny, Loire)
 Chez Durantin, (Neulise, Loire)
 Chez Durantin, (Saint-Symphorien-de-Lay, Loire)

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme